Animal Crossing, conocido en Japón como Dōbutsu no Mori, puede referirse a:

Videojuegos 
 Animal Crossing (serie), serie de videojuegos de simulación de vida publicada por Nintendo.
 Animal Crossing (videojuego), primer videojuego de la serie publicado originalmente en 2001 para Nintendo 64 y posteriormente en 2002 y 2003 para Nintendo GameCube.
 Animal Crossing: Wild World, publicado en 2005 y 2006 para Nintendo DS.
 Animal Crossing: City Folk, publicado en 2008 para Wii.
 Animal Crossing: New Leaf, publicado en 2012 y 2013 para Nintendo 3DS.
 Animal Crossing: Happy Home Designer, publicado en 2015 para Nintendo 3DS.
 Animal Crossing: Amiibo Festival, publicado en 2015 para Wii U.
 Animal Crossing: Pocket Camp, publicado en 2017 para Android iOS.
 Animal Crossing: New Horizons, publicado en 2020 para Nintendo Switch.

Anime 
 Animal Crossing: La Película, una película de animación dirigida por Jōji Shimura y estrenada en 2006, basada en los videojuegos de Animal Crossing.

Manga 
 Animal Crossing (manga) (Dōbutsu no Mori: Hohinda Mura Dayori), un manga de 12 volúmenes creado por Sayori Abe, adaptación de los videojuegos Animal Crossing.